Обухів — місто, Київська область, Обухівський район, районний центр
 Обухів — село, Вінницька область, Мурованокуриловецький район